Kaspars Saulietis (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière junior dans son pays natal, la Lettonie, mais joua aussi aux États-Unis ainsi qu'au Canada. En 2007, il entreprit définitivement une carrière professionnelle en se joignant aux HK Riga 2000. Il joua par la suite en Biélorussie en 2008-2009. Au cours de la saison suivante, il est prêté par le Dinamo Minsk au HC Chemopetrol Litvínov en République tchèque.

Il représenta aussi son pays lors de compétitions internationales junior entre 2004 et 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Riga/Saga/LB 18 ||Latvian U18 || ||6 ||5 ||11 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Buccaneers de Des Moines ||USHL ||10 ||3 ||2 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||SK Riga 20 ||Latvijas Atklātais čempionāts ||26 ||11 ||14 ||25 ||28 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 ||HK Riga 2000 ||Ekstraliga ||44 ||4 ||1 ||5 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HK Riga 2000 ||Latvijas Atklātais čempionāts || ||4 ||1 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Rockets de Kelowna ||LHOu ||24 ||9 ||8 ||17 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Pats de Regina ||LhOu ||35 ||10 ||7 ||17 ||43 ||10 ||1 ||1 ||2 ||12
|-
|2007-2008 ||HK Riga 2000 ||Latvijas Atklātais čempionāts ||16 ||1 ||0 ||1 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Metallourg Jlobine ||Ekstraliga ||20 ||14 ||8 ||22 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Dinamo Minsk ||KHL ||30 ||3 ||2 ||5 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Dinamo Minsk || KHL || 24|| 4|| 1|| 5|| 39||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||HK Chahtsyor Salihorsk ||Ekstraliga ||3 ||0 ||2 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||HC Chemopetrol Litvínov ||Extraliga ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga ||56 ||4 ||15 ||19 ||96 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || HK Nyoman Hrodna ||Ekstraliga ||37 ||12 ||20 ||32 ||156 ||10 ||0 ||1 ||1 ||54
|-
| 2012-2013 || HK Sokil Kiev || PHL || 11|| 3|| 5|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HK Iounost Minsk || VHL || 6|| 3|| 1|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Junior Minsk ||Ekstraliga ||5 ||3 ||3 ||6 ||4 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
| 2013-2014|| Toros Neftekamsk || VHL || 45|| 11|| 15|| 26|| 57|| 15|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
| 2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 44|| 4|| 4|| 8|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL ||51 ||7 ||4 ||11 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017|| Dinamo Riga || KHL || 37 || 1 || 2 || 3 || 30||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || HK Nové Zámky || Extraliga || 25 || 8 || 7 || 15 || 14 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2018-2019 || HK MOGO || LAČ || 22|| 14|| 13|| 27|| 24|| 10|| 8|| 3|| 11|| 2
|-
| 2019-2020 || HK MOGO || LAČ || 14 || 6 || 1 || 7 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HK MOGO || LAČ || 13 || 5 || 3 || 8 || 16 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4

Internationales 

|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans div. 1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4 ||align="left"||- 
|2005 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans div. 1 || 3 || 2 || 1 || 3 || 10 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2005 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 3 || 2 || 1 || 3 || 0 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2006 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 3 || 3 || 4 ||align="left"|
|-
|2007 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 4 || 2 || 0 || 2 || 31 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2010 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 3 || 1 || 4 || 2 ||align="left"||-
|2012 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 6 ||align="left"|
|-
|2015 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en juin 1987
Naissance en RSS de Lettonie
Naissance à Riga
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Pats de Regina
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du HK Riga 2000
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sokol Kiev
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du Dinamo Riga